Plusieurs régiments du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment d'Orléans » et régiment d'Orléanais :

Régiment d'Orléanais 
 Infanterie
 Le régiment d'Orléanais (1597-1598)
 Le régiment d'Orléanais (1693-1714)

 Cavalerie 
 le régiment d'Orléanais cavalerie, renommé le  «  de cavalerie »

Régiment d'Orléans 
 Infanterie 
 Le régiment d'Orléans renommé le  «  d'infanterie de ligne » 

 Cavalerie  
 Le régiment d'Orléans cavalerie, renommé le  «  de cavalerie »
 Le régiment d'Orléans dragons, renommé le  «  de dragons »

Regiment d'Orleans